ФК Јединство, црногорски је фудбалски клуб из Бијелог Поља, који се тренутно такмичи у Првој лиги Црне Горе. Двапут је освојио Другу лигу, док се у пет сезона такмичио у Првој лиги Црне Горе. Основан је 1922. године.

Историја 
Клуб је основан 1922. године.

Резултати у такмичењима у Црној Гори

Референце

Спољашње везе 
 Профил на soccerway.com

Јединство
Јединство Бијело Поље
Спорт у Бијелом Пољу